Fräbel ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Fräbel (* 1997), deutsche Skilangläuferin und Biathletin, siehe Antonia Horn
 Hans Fräbel (1924–1997), deutscher Motorradrennfahrer
 Merle Fräbel (* 2003), deutsche Rennrodlerin